Informática
 Teclado (informática), periférico de um computador
 Teclado virtual, um software

Música
 Teclado (instrumento musical)
 Instrumento de teclas, como cravo, órgão, piano, etc.

Desambiguação